Никола́й Лукья́нов:
 Лукьянов, Николай Анатольевич (в монашестве Феофан; род. 1968) — игумен Русской православной церкви, вр. и. о. начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. 
 Лукьянов, Николай Валентинович (1949—2008) — советский кинорежиссёр.